Ел Зарзал има више значења:

 Ел Зарзал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зарзал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зарзал (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Зарзал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зарзал (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зарзал (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зарзал (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зарзал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Зарзал (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зарзал, Санта Фермина (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику